Daruma – figurine votive giapponesi senza gambe né braccia
Daruma – genere di pesci della famiglia Cottidae
Daruma – personaggio del manga e anime One Piece
Daruma Magazine – rivista